Assig ist der Nachname folgender Personen:

Hans von Assig (1650–1694), deutscher Dichterjurist
Martin Assig (* 1959), deutscher Maler